Аба́рка () — власна назва. Походить від слова «абарка» (), що означає шкіряний черевик.

Особи 
 Абарки — іспансько-португальський шляхетний рід.
 Абарка — прізвиського наварського короля Санчо II.

Топоніми

Абарка — річка в Криму.

Абарка-де-Кампос

Примітки

Джерела 
 Abarca 
 Abarca // Diccionario heráldico y genealógico de apellidos españoles y americanos / por Alberto y Arturo García Carraffa. Madrid: Imp. Antonio Marzo, 1920. V. 1.